Preux peut faire référence à un(e) :

Patronyme 

 Anne de Preux, écrivaine suisse
 Michel de Preux, écrivain suisse
 Paul-Gabriel Le Preux, médecin français

Toponyme 

 Preux-au-Bois
 Preux-au-Sart
 Monchy-le-Preux
 Saint-Romain-le-Preux

Titre 

 Preux et Prouesses, cinquième tome de la bande dessinée Garulfo

Expression 
 Les Neuf Preux, expression sous laquelle le lorrain Jacques de Longuyon, s'inspirant de la Légende dorée de Jacques de Voragine, a pour la première fois regroupé neuf héros guerriers, païens, juifs et chrétiens, qui incarnaient l'idéal de la chevalerie dans l'Europe du

Voir aussi 
 
 Preus
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France